Czesław Sobierajski – polski polityk
 Marian Sobierajski – profesor doktor habilitowany inżynier elektrotechniki
 Tomasz Sobierajski – socjolog polski, publicysta
 Zenon Sobierajski – profesor zwyczajny doktor nauk filozoficznych

 Zobacz też
 Sobieraj (nazwisko)
 Sobieraj